Belén de los Andaquíes kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Belén de los Andaquíes (ort i Colombia), Caquetá, 
 Belén de Los Andaquies, kommun, Caquetá, 

Robotskapade Colombiaförgreningar